En Pologne, Grójec Mały peut désigner :

 Grójec Mały, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Grójec Mały, un village de la voïvodie de Łódź.